Kniebe ist der Familienname folgender Personen:

 Tobias Kniebe (* 1968), deutscher Journalist
 Walther Kniebe (1884–1970), deutscher Bildhauer